No Wires Needed, een Nederlands bedrijf
Neverwinter Nights, een computerspel